Māra Lisenko – cantante e cantautrice lettone
 Natal'ja Lisenko o Natalija Lysenko – attrice ucraino-russa

Voci correlate
Lysenko